Николай Скрыдлов: Скрыдлов, Николай Владимирович (1867—1919) — генерал-майор, георгиевский кавалер.
 Скрыдлов, Николай Илларионович (1844—1918) — адмирал (в отставке с 1907).